de Paraiyar, een groep kasteloze mensen onderaan de sociale ladder in India, die ook wel paria's worden genoemd
 Paria (persoon), daarvan afgeleid, in algemenere zin een verschoppeling/verstoteling van de samenleving
 Paria (schiereiland), een groot schiereiland van Venezuela in de Caraïbische Zee
 Paria (rivier), een zijrivier van de Colorado, stromend door de staten Utah en Arizona (Verenigde Staten)
 Paria (Utah), een spookstad aan de rivier Paria, in Utah (Verenigde Staten)
 Paria (band), een Amerikaanse experimentele metalband, actief van 2001 tot 2010
 Paria (film), een Noorse stomme film uit 1916, van Peter Lykke-Seest